Сересинос () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сересинос-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Сересинос-дель-Каррисаль — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.